Der Baltic Cup 1962 war die 22. Austragung des Turniers der Baltischen Länder, dem Baltic Cup. Das Turnier für Fußballnationalteams fand zwischen dem 6. und 8. Oktober 1962 in Lettland statt. Ausgetragen wurden die Spiele in Riga. Die Lettische Fußballnationalmannschaft gewann ihren 13. Titel.

Gesamtübersicht 

Tabelle nach Zwei-Punkte-Regel.

|}

|}

Weblinks 
 Baltic Cup 1962 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Fußballveranstaltung 1962
Sportveranstaltung in Riga